Nabila Chihab – ex pallavolista italiana
 Tariq Chihab – ex calciatore marocchino
 Zakaria Chihab – lottatore libanese